Francesc Ribas i Soberano (Reus, 1893 - Barcelona, 1965), metge i polític català.
 Francesc Ribas i Sanglas, "Quiquet", (Roda de Ter, Osona, 1916 - 2009), jugador de futbol català.